Buenaventura – gmina w Hiszpanii, w prowincji Toledo, w Kastylii-La Mancha
 Buenaventura – miasto w Kolumbii
 Buenaventura (Kuba) – miasto i gmina na Kubie
 Buenaventura – miasto i gmina w Meksyku w stanie Chihuahua
 Buenaventura River – legendarna rzeka w stanach Utah i Kalifornia w USA
 Buenaventura – zatoka u wybrzeży Kolumbii